«Фаланга» или 2К8 (Индекс ГРАУ — 2К8 (комплекс), 3М11 (ракета), по классификации МО США и НАТО — AT-2 Swatter, ) — советский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК).

История 
Первый наземный (носимый) вариант комплекса разработан в ОКБ-16 под руководством А. Э. Нудельмана, совместно с НИТИ(Б) (пъезоэлектрические взрыватели). В августе 1960 года был принят на вооружение ВС Союза ССР. 2К8 «Фаланга» позже устанавливался на шасси боевой разведывательно-дозорной машины БРДМ-1 (ГАЗ-40ПБ), такая боевая машина имела индекс 2П32.

Комплекс послужил основой для дальнейших разработок подобного вооружения. В частности, для ракеты 9М17М комплекса «Фаланга-М», который приняли на вооружение в 1967 году для установки на вертолёты армейской авиации ВС СССР.

Тактико-технические характеристики 

 Дальность стрельбы: до 2500 метров
 Стартовая масса ракеты 3М11: 28,5 кг
 Длина ракеты: 1163 мм
 Диаметр ракеты: 142 мм
 Размах крыла: 680 мм
 Поперечный габарит в сложенном положении: 270×270 мм
 Максимальная скорость ракеты: 150 м/с
 Время полёта на максимальную дальность: 16,6 с
 Боевая часть (БЧ): название — 3Н18, кумулятивная
 Масса БЧ: 7 кг
 Бронепробиваемость:
 Под углом 0° — 500 мм (при массе взрывчатого вещества (ВВ) — 3,5 кг)
 Под углом 60° — 280 мм (400 мм при массе ВВ — 4-7 кг для ракет модификации 1 и 2)

В конце 90-х годов комплекс «Фаланга» прошел глубокую модернизацию, благодаря чему ракеты получили более высокую бронепробиваемость (до 650 мм), в том числе танков, имеющих динамическую защиту. 
В ходе модернизации диапазон применения ракеты 9М17П был существенно расширен при помощи использования разнообразных видов боеголовок (объемно-детонирующая, осколочная и другие боевые части).

Эффективная дальность поражения цели — 4,5 километра. Скорость полета — 230 метров в секунду.

Эксплуатанты

Изготовитель/основной эксплуатант

Другие эксплуатанты

Примечания

Литература 
 
 
 Противотанковые «тачанки».В. Таланов. Моделист-конструктор // Бронеколлекция. 07.2014

Ссылки 
 http://aeroreview.ru/?/pages/ako/ako_200401_074077/ako_200401_074.htm 23.03.2018 нет
 Противотанковый ракетный комплекс «Фаланга» описание конструкции, испытания, применение   23.03.2018 нет

Противотанковые ракетные комплексы СССР
Ракеты «воздух-поверхность»
Военная продукция Завода имени Дегтярёва
Военная продукция Конструкторского бюро точного машиностроения
Военная продукция Научно-исследовательского технологического института имени П. И. Снегирёва